Adams County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Adams County Courthouse (Colorado), NRHP-Nr. 06000916
 Adams County Courthouse (Idaho), NRHP-Nr. 87001599
 Adams County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 08000914
 Adams County Courthouse (North Dakota), NRHP-Nr. 85002977
 Adams County Courthouse (Pennsylvania), NRHP-Nr. 74001728
 Adams County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000627